Ignacio Zaragoza ist der Name folgender Personen:

* Ignacio Zaragoza (1829–1862), mexikanischer General

Ignacio Zaragoza steht für:

 Ignacio Zaragoza (Berriozábal), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Catazajá), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Frontera Hidalgo), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Ixhuatán), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (La Concordia), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Ocozocoautla de Espinosa), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Salto de Agua), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Villaflores), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Durango), Ort in Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Oaxaca), Ort in Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Puebla), Ort in Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Quintana Roo), Ort in Mexiko
 Ignacio Zaragoza (Tabasco), Ort in Mexiko
 Municipio Ignacio Zaragoza, Verwaltungseinheit des Bundesstaates Chihuahua, Mexiko
 Estadio Ignacio Zaragoza, Sportstadion in Puebla, Mexiko